Радже́нович () — фамилия сербского происхождения. Известные носители:

 Радженович, Астрид (род. 1983) — австралийская бобслеистка, участница двух зимних Олимпийских игр.
 Радженович, Борис (род. 1956) — сербский бобслеист, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Радженович, Вук (род. 1983) — сербский бобслеист, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Радженович, Горан (род. 1966) — югославский ватерполист, олимпийский чемпион 1988 года.
 Радженович, Деян (род. 1975) — сербский футболист, полузащитник.
 Радженович, Здравко (род. 1952) — сербский гандболист, олимпийский чемпион 1984 года.